Zuid-Holland, een provincie in Nederland

Schepen
 Zuid-Holland (schip, 1913), een wachtschip gebouwd in Nederland
 Zuid-Holland (schip, 1982), een blusboot gebouwd in Nederland

Zie ook
 South Holland (doorverwijspagina)